Снежное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Снежное — село в Карасуском районе Костанайской области.

Россия 
 Снежное — село в Октябрьском районе Пермского края.
 Снежное — село в Анадырском районе Чукотского автономного округа.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Снежное — село в Черноморском районе.
 Снежное — исчезнувшее село в Сакском районе.

Украина 
 Снежное — город областного подчинения в Донецкой области.

См. также 
 Снежная
 Снежное ружьё
 Снежный